Stadio bezeichnet:

 Stadio (Band), eine italienische Pop-/Rockband
 Stadio (Album), das 1982 veröffentlichte erste Album dieser Band
 Corriere dello Sport – Stadio, eine italienische Tageszeitung